Jméno Joel Eriksson nese několik následujících osobností:
 Joel Eriksson (rychlobruslař) (* 1984) – švédský rychlobruslař
 Joel Eriksson (automobilový jezdec) (* 1998) – švédský závodník v monopostech